Preissig oder Preißig ist der Familienname folgender Personen:

 Erhard Preißig (1889–1945), deutscher Romanist sudetendeutscher Herkunft
 Vojtěch Preissig (1873–1944), tschechischer Grafiker, Maler und Illustrator